Финал Кубка Шотландии по футболу 2015 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2014/15, в котором встречались «Инвернесс Каледониан Тисл» и «Фалкирк». Матч состоялся 30 мая 2015 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Матч завершился победой «Инвернесс Каледониан Тисл» со счетом 2:1, благодаря которой клуб получил путёвку во второй квалификационной раунд Лиги Европы 2015/16. Так как «Инвернесс» занял 3-е место в национальном чемпионате 2014/15, то «Сент-Джонстон», занявший 4-е место, также получил путёвку в Лигу Европы.

Это был первый финал Кубка Шотландии для «Инвернесс Каледониан Тисл» в истории и 5-й для «Фалкирка».

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2015
Матчи ФК «Фалкирк»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Спортивные соревнования в Глазго